Greenhorn bezeichnet:
 englisch einen Neuling

 Greenhorn (1972), US-amerikanischer Western von Dick Richards
 Greenhorn (1997), deutsches Road-Movie von Rainer Kaufmann
 Das Greenhorn, Lucky-Luke-Comic
 The Greenhornes, US-Rockband